Вкладка
 Вкладка () — элемент графического интерфейса пользователя.
 Вкладка в стоматологии — изготавливаемая в зуботехнической лаборатории реставрация зуба.
 Вкладка — страницы книги или журнала, напечатанные на другой бумаге или по другой технологии.